Disputa pode referir-se a:

Conflito entre duas pessoas, grupos, etc
Partida ou competição esportiva
Disputa (escolástica), um método de resolução de argumentos teológicos e filosóficos medieval;
Jesus entre os doutores, episódio iconográfico chamado na arte também como "Disputa".